Ремокур ():
 Ремокур (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Ремокур (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.